Miejscowości w Polsce:
 Kramkówka Duża
 Kramkówka Mała